Bem-me-quer é o nome vulgar dado a várias espécies de plantas dos géneros:
 Calendula
 Chrysanthemum
 Leucanthemum

Ou às espécies
 Leucanthemum sylvaticum

Desambiguação